Depresja Korosadowicza (Mięguszowiecki Szczyt) – depresja w masywie Mięguszowieckiego Szczytu w polskich Tatrach Wysokich
 Depresja Korosadowicza (Młynarz) – depresja w masywie Młynarza w słowackich Tatrach Wysokich